Miejscowości w USA:
 St. Bernard – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 St. Bernard (ang. St. Bernard Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
Parafie w USA:
 parafia St. Bernard (ang. St. Bernard Parish) – w stanie Luizjana